Вепрев — русская фамилия; имеет женскую форму Вепрева.

Известные носители </noinclude>
 Вепрев, Александр Алексеевич (род. 1951) — генеральный директор Иркутского авиационного завода.
 Вепрев, Александр Иванович (род. 1960) — российский поэт.
 Вепрев, Аркадий Филимонович (1927—2006) — советский и российский государственный деятель, председатель колхоза «Назаровский» Красноярского края, Герой Социалистического Труда.
 Вепрев, Геннадий Семёнович (род. 1943) — советский и российский тренер по лыжным гонкам и биатлону, заслуженный тренер России.<noinclude>
 Вепрев, Сергей Григорьевич (род. 1949) — советский и российский художник-график, дизайнер, плакатист, педагог. Член Союза художников СССР.

Вепрева, Ирина Трофимовна (род. 1947) — российский филолог, доктор филологических наук, профессор.

См. также 
 Вепрево